

Noms communs 
 En sport, un manège est un lieu couvert pour pratiquer l’équitation.
 Dans les fêtes foraines, les manèges constituent une attraction pour se divertir.
 Un manège est un appareil servant à utiliser la force des animaux (à l’origine des chevaux) pour faire mouvoir des machines. Le mot est encore employé par analogie à des appareils munis d’un train d’engrenage.

Noms propres 
 À Paris, la salle du Manège est un lieu où se réunissait l’assemblée nationale sous la Révolution française.
 Au musée du Louvre, la salle du Manège est l'ancien manège impérial, construit sous le Second Empire.
 Le Manège des rochers (Felsenreitschule) est un manège situé à Salzbourg et aménagé en lieu de représentations.
 Le Manège de Moscou est un bâtiment de Moscou, abritant des expositions et partiellement détruit en 2004 par un incendie, reconstruit depuis.
 Le Manège de Saint-Pétersbourg est un bâtiment de Saint-Pétersbourg, abritant des expositions.
 La Place du Manège où se situe le Manège de Moscou, est une grande place moscovite.
 La Place du Manège est une place de la ville de Charleroi en Belgique.

Culture 
 Manèges est un film français d’Yves Allégret sorti en 1950.
 Le Manège, court-métrage d'animation de Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro.
 Manège est le titre d’un film réalisé en 1986 par Jacques Nolot.
 Manège est le titre d’un téléfilm diffusé en 1998, avec Véronique Jannot et Jean-Yves Berteloot.
 Tournez manège est un jeu de la télévision française.
 Le Théâtre du Manège est un théâtre de Mons en Belgique, inauguré en 2006.
 Le manège est une salle de concert à Lorient

Voir aussi 

 Manège enchanté (homonymie).